Склад збірної Румунії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Румунія
Румунія 1998